Le qualificazioni del singolare maschile del Indian Wells Masters 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  John Millman (ultimo turno)
  João Sousa (ultimo turno)
  Holger Rune (qualificato)
  Kevin Anderson (primo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)
  Yoshihito Nishioka (ultimo turno)
  Thanasi Kokkinakis (qualificato)
  Jaume Munar (qualificato)
  Francisco Cerúndolo (primo turno)
  Denis Kudla (ultimo turno)
  Daniel Elahi Galán (ultimo turno)
  Tarō Daniel (qualificato)

  Feliciano López (primo turno)
  Radu Albot (primo turno)
  Stefan Kozlov (ultimo turno)
  Andreas Seppi (primo turno)
  Liam Broady (qualificato)
  Aleksandar Vukic
  Mats Moraing (ultimo turno, ritirato)
  Vasek Pospisil (ultimo turno)
  Elias Ymer (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (qualificato)
  Emilio Gómez (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)

Qualificati 

  Tennys Sandgren
  Christopher Eubanks 
  Holger Rune
  Liam Broady
  Tomáš Macháč
  Michail Kukuškin

  Thanasi Kokkinakis 
  Jaume Munar 
  Shang Juncheng 
  Philipp Kohlschreiber 
  Jeffrey John Wolf 
  Tarō Daniel

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2022